Suite nr. 2 (Scelsi), een compositie van Giacinto Scelsi
 Suite nr. 2 (Stravinsky), een compositie van Igor Stravinsky